Krasnogorsk je grad u Rusiji, na sjeverozapadu Bliskog Podmoskovlja, u Moskovskoj oblasti u Rusiji.

Poznat je po Le Meridien Moscow Country Club-u (Ле Меридиен Москоу Кантри Клаб) u Nahabinu.

Sjedište je Krasnogorskog rajona.

Gradovi u Rusiji
Moskovska oblast